Жан Серве́ (; 24 сентября 1910 — 17 февраля 1976) — бельгийский актёр театра и кино, работал во французском кинематографе с 1930-х до начала 1970-х годов.

Карьера 
Жан Серве обучался в бельгийской консерватории драматических искусств, там он был награждён вторым призом. Его актёрские способности привлекли внимание Реймона Руло. Сэрвэ пригласили на работу в театр Марэ, где он играл в спектакле Le mal de jeunesse, имевшем успех в Брюсселе и в Париже. Сервэ также был членом труппы Жана-Луи Барро.

Его первой ролью в кино стала роль простого деревенского жителя, ставшего жертвой судебной ошибки в фильме Criminel (1932) (режиссёр Джек Форрестер). В 1930е годы Серве продолжил сниматься в фильмах, сыграв роли в таких фильмах как La Chanson De L’Adieu (1934) и La Vie Est Magnifique (1938). После перерыва в актёрской деятельности вызванного второй мировой войной, он вернулся к работе на экране, сыграв в фильмах таких как La Danse De Mort (1948).

В 1950х годах Серве снялся в криминальной драме Мужские разборки (1955) режиссёра Жюля Дассена где он сыграл роль лидера банды воров жемчуга. Кинокритик Франсуа Трюффо считал этот фильм лучшим в жанре нуар.

В 1957 году Серве снялся в другом фильме режиссёра Жюля Дассена He Who Must Die (Celui qui doit mourir). Он также снялся в фильме Луиса Бунюэля La fièvre monte à El Pao (1959) (Бунюэль выступил ка режиссёр и сценарист).

В 1950х и 1960х годах Серве вернулся в труппу театра Рено-Баро чтобы сыграть в нескольких пьесах таких как La Répétition ou l'Amour puni (1950), Volpone (1955), и Марат/Сад (1966).

В 1960х годах Серве принял участие в крупных международных проектах. Он сыграл небольшую роль контр-адмирала|Жаньяра в фильме Самый длинный день (1962) и в Человек из Рио (1964). Также он сыграл в фильмах OLe Sahara brûle (1961), Un Soir Par Hasard (1964) и Avec la peau des autres (1966).

В начале 1970 х он сыграл в фильмах The Devil's Nightmare (1971) и в итальянском сериале жанра хоррор и в фильме Le Protecteur (1974).

Был женат на Жильбер Грэлло, потом на актрисе Доминик Бланшар (брак распался в 1976 году).

Жан Серве скончался 17 февраля 1976 года в Париже от остановки сердца в возрасте 65 лет, после операции. Похоронен на парижском кладбище Пасси.

Избранная фильмография 
 Отверженные (1934) — Мариус Понмерси
 Стеклянный замок (1950) — Реми Марсей
 Рыцарь ночи (1953) — владелец замка
 Мужские разборки (1955) — Тони из Сент-Этьена
 Герои устали, Les héros sont fatigués (1955) — Франсуа Северен
 В пятницу в половине двенадцатого... (1961) — Джипо
 Преступление не выгодно (1962) — Эрнест Воган
 Самый длинный день (1962) — контр-адмирал Робер Жаньяр
 Человек из Рио (1964) — профессор Норбер Каталан
 Пропавший отряд (1966) — генерал Мелье
 Сидящий одесную (1968) — командир

Озвучивание 
 Голос полковника Орлика в 33 м диске Le Secret de l'Espadon

Театр 
 1931 : Le Mal de la Jeunesse автор Фердинанд Брукнер, Théâtre du Marais г. Брюссель инсценировка Raymond Rouleau avec une reprise au Théâtre de l'Œuvre à Paris.
 1933 : Métro автор Патрик Кирни, адаптация Georges Janin, инсценировка Georges Janin и Жан Серве, Театр Елисейских полей
 1936 : L'Éblouissement автор Constance Coline, инсценировка Владимир Соколов, театр Эберто
 1938 : Juliette автор Jean Bassan, инсценировка Paulette Pax, Théâtre de l'Œuvre
 1938 : Le Jardin d’Ispahan автор Jean-Jacques Bernard, инсценировка Paulette Pax, Théâtre de l'Œuvre
 1938 : L’Homme de nuit автор Paul Demasy, инсценировка Paulette Pax, Théâtre de l'Œuvre
 1939 : Pas d’amis, pas d’ennuis автор S. H. Terac, инсценировка Paulette Pax, Théâtre de l'Œuvre
 1942 : L’Enchanteresse автор Maurice Rostand, инсценировка Paulette Pax, Théâtre de l'Œuvre
 1948 : Thermidor автор Claude Vermorel, инсценировка Théâtre Pigalle
 1949 : Le Pain dur автор Поль Клодель, инсценировка André Barsacq, Théâtre de l’Atelier
 1949 : Antigone автор Жан Ануй, инсценировка André Barsacq, Théâtre de l’Atelier
 1949 : Héloïse et Abélard автор Роже Вайян, инсценировка Jean Marchat, Théâtre des Mathurins
 1950 : La Répétition ou l'Amour puni автор Жан Ануй, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre Marigny
 1951 : Bacchus автор Жан Кокто, Théâtre Marigny
 1951 : Lazare автор André Obey, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre Marigny
 1952 : La Répétition ou l'Amour puni автор Жан Ануй, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre des Célestins
 1952 : L’Échange автор Поль Клодель, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre des Célestins
 1953 : Pour Lucrèce автор Жан Жироду, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre Marigny
 1953 : Médée автор Жан Ануй, инсценировка d'André Barsacq, Théâtre de l’Atelier
 1955 : Volpone автор Жюль Ромен и Стефан Цвейг d’après Ben Jonson, инсценировка Jean-Louis Barrault, Théâtre Marigny
 1955 : Judas автор Марсель Паньоль, инсценировка Pierre Valde, Théâtre de Paris
 1959 : Бунт на «Кейне» автор Герман Воук, инсценировка André Villiers Théâtre des Célestins
 1960 : La Nuit du 9 mars автор Jack Roffey et Gordon Harbord, адаптация Roger Féral, инсценировка Henri Soubeyran, Théâtre des Ambassadeurs
 1962 : Гедда Габлер автор 'Генрик Ибсен, инсценировка Raymond Rouleau, Théâtre Montparnasse
 1965 : Le Fil Rouge автор Henry Denker, инсценировка Raymond Rouleau, Tournées Baret
 1966 : Partage de midi автор Paul Claudel, инсценировка Jean-Louis Barrault, театр Одеон
 1966 : Марат/Сад автор Петер Вайс, инсценировка Jean Tasso и Gilles Segal, Театр де ла Вилль
 1968: Ученик дьявола автор Бернард Шоу, инсценировка Jean Marais, Théâtre de Paris
 1970 : Le Ciel est en bas автор János Nyíri, инсценировка János Nyíri, Théâtre de l’Athénée
 1971 : L’Amante anglaise автор Marguerite Duras, инсценировка Claude Régy, Théâtre Récamier
 1971 : Jeux d’Enfants автор Robert Marasco, инсценировка Raymond Gérôme, театр Эберто

Примечания

Литература 
 Yvan Foucart: Dictionnaire des comédiens français disparus, Mormoiron : Éditions cinéma, 2008, p. 1185,

Ссылки 
 

Похороненные на кладбище Пасси